

Nom de famille 
Bichet est le patronyme de :

 Bichet (prénom inconnu), médecin de Louis  ;
 Charles-Théodore Bichet (1863-1929), peintre et aquarelliste français
Jacques Bichet (1931), homme politique français ;
 Pierre Bichet (1922-2008), peintre et cinéaste ;
 Rémi Bichet, comédien français ;
 Robert Bichet (1903-2000), homme politique français ;
Yves Bichet  (1951-), écrivain français.

Voir aussi 

 Mont Bichet
 Loi Bichet